

Geografia

Grecia 
 Arni – ex comune ora frazione di Sofades, comune nell'unità periferica di Karditsa (Tessaglia)

Italia 
 Arni – frazione di Stazzema, comune nella provincia di Lucca (Toscana)

Svizzera 
 Arni – comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)
 Arni – comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Arni-Islisberg – ex comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)

Altro
 Árni – nome proprio di persona islandese maschile